Dagomba steht für:
 Dagomba (Volk), eine Ethnie in Ghana
 Dagbani, die Sprache der Dagomba
 Königtum Dagomba, ein Königreich in Ghana